Суперкубок Словенії з футболу 2013 — 9-й розіграш турніру. Матч відбувся 7 липня 2013 року між чемпіоном та володарем кубка Словенії Марибором та фіналістом кубка Словенії Олімпією.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway 

2013
Словенія
2013 у словенському спорті